Победители турнира 2009 года индийская пара Саня Мирза и Махеш Бхупати не защищали свой титул.

Общая информация 
Для россиянки Екатерины Макаровой и чеха Ярослава Левинского этот финал стал первым в карьере на турнирах Большого шлема во всех разрядах. Леандер Паес играл в своём 21-м финале, а Кара Блэк — в 14-м. Макарова также стала единственной россиянкой, вышедшей в финал Australian Open 2010 года во всех разрядах, как взрослых, так и юношеских.

Кара Блэк оформила «карьерный Большой шлем» в смешанном парном разряде, выиграв каждый из 4 турниров по 1 разу. Паесу, второй раз победившему в миксте на Australian Open (в 2003 году Леандер побеждал в паре с Мартиной Навратиловой) не хватает для «карьерного Большого шлема» в миксте только победы во Франции.

Сеянные 

 Кара Блэк /  Леандер Паес (Титул)
 Даниэла Гантухова /  Даниэль Нестор (Второй круг, снятие с турнира)
 Бетани Маттек-Сандс /  Боб Брайан (Второй круг)
 Нурия Льягостера-Вивес /  Михал Мертиняк (Первый круг)

<ol start="5">
 Мария Кириленко /  Ненад Зимонич (Первый круг)
 Алиса Клейбанова /  Максим Мирный (Второй круг)
 Лиза Реймонд /  Уэсли Муди (Полуфинал)
 Елена Веснина /  Энди Рам (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые